Das Copa Colsanitas 2003 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Damen in Bogotá. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 15. bis 23. Februar 2003 statt.

Im Einzel gewann Fabiola Zuluaga gegen Anabel Medina Garrigues mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Katarina Srebotnik / Åsa Svensson mit 6:2 und 6:1 gegen Tina Križan / Tetjana Perebyjnis.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
2003